

Niemcy 
 Hainichen – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Hainichen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Zobacz też 
 Grünhainichen